Le Temple de Gnide est un poème en prose publié par Montesquieu en 1724, sous couvert de l’anonymat en raison de son caractère voluptueux, sinon licencieux. Cette « peinture poétique de la volupté »  connut un grand succès de librairie au . Une édition illustrée de gravures de Charles Eisen fut notamment publiée en 1772.
 Le Temple de Gnide a été mis en vers en 1772, sous le même titre, par Nicolas-Germain Léonard.
 Le Temple de Gnide a été mis en vers une deuxième fois en 1772, par Charles-Pierre Colardeau.
 Temple (le) de Gnide, poème imité de Montesquieu, par Limoges (L. de), ancien lieutenant des maréchaux de France, membre de l'Académie des Arcades de Rome, en 1782, in-8. 
 Une pastorale intitulée Le Temple de Gnide a été donnée à l’Opéra le , sur un livre de Bellis et Pierre-Charles Roy, musique de Jean-Joseph Mouret. Elle fut reprise en 1742, malgré son peu de succès lors de la création.

Liens externes
 Jean-Noël Pascal,  Les Poètes et le président : Colardeau et Léonard adaptateurs du Temple de Gnide, (format PDF) ;
 Antoine Gilbert Griffet de Labaume (1750-1805) : La Messe de Gnide, poème (1793) ;
 Louis Charles de Limoges St Just (1750-1818) BNF.